Герб пожалования (привилегий) — герб, который монархи или суверенные республики позволяют использовать целиком или частично за непорочную службу или особые заслуги. 

Пожалованными могут быть: родовые гербы, гербы различных сообществ и городов, которые не следует путать с гербами владений.

В европейской геральдике гербами привилегий называются гербы полученные людьми незнатного происхождения, если они дослужились до возвышающей их должности. Во Франции это относилось к гербам: скабинов, прево, консула Перпиньяна или мэра крупного города.

История 
Древний итальянский род Варано ди Камерино из Феррары, став викарем Святого престола, получил в свой герб папскую хоругвь.

Людовик IX пожаловал в герб Тевтонского ордена в главу щита лилии Франции.

В 1429 году Карл VII пожаловал герб семейству Дю Лис в лице Жанны д'Арк: "в синем поле серебряный меч с золотой рукоятью столбом, поддерживающий золотую корону и сопровождаемой двумя чисто золотыми лилиями".

В 1465 году Людовик XI пожаловал в герб Пьетро II Медичи в верхний шар лилии Франции.

Людовик XIV пожаловал известного живописца Шарля Лебрена в герб — королевское солнце.

В русской геральдике пожалование производилось императорами в основном в территориальной геральдике (города и губернии), за особые заслуги (самые известные пожалование 364 человека Лейб-компании и различные чины брига "Меркурий"), а также гербовые девизы на девизной ленте.

Блазонирование 
Герб пожалования должен занимать в гербе наиболее почётное место. Их следует располагать на главе, в первой четверти (первом поле), поверх гербового щита, в шлемовой эмблеме или на главной фигуре герба. Такое же требования к пожалованным геральдическим коронам.

Литература 

 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Герб пожалования или привилегий. стр. 550. ISBN 978-5-271-10044-4.

Гербы